Prepaid creditcard, door een creditcardbedrijf in Nederland geïntroduceerd met de naam debitcard
 Pinpas, in het Engels een debitcard